Transmission Control Protocol, een internetprotocol
 Tricresylfosfaat, een chemische stof